Континентальна хокейна ліга 2022—2023 — 15-ий сезон КХЛ, чемпіонат стартував 1 вересня 2022 року та має завершитися 26 лютого 2023 року. 

Матчі плей-оф Кубка Гагаріна розпочалися 1 березня 2023 року і мають завершитися у квітні. Формат плей-оф лишається тим самим, що і в попередні сезони.

Передмова 
У сезоні 2022–23 ліга скоротилась до 22 команд після того, як латвійський клуб «Динамо» (Рига) та фінський «Йокеріт» відмовилися від участі під час плей-оф попереднього сезону 2021–22 через вторгнення Росії в Україну.

Через коронавірусні обмеження в Китаї клуб «Куньлунь Ред Стар» домашні матчі проводить на «Арена Митищі», а сам клуб переведено до Західної конференції.

Регулярний сезон складається з 748 ігор які заплановані на 164 ігрові дні, причому кожен клуб проведе рекордні 68 матчів. 10 та 11 грудня в Челябінську відбувся Тиждень зірок. З 12 по 18 грудня в КХЛ була перерва через міжнародний турнір.

Склади груп

Регулярний сезон

Західна конференція

Східна конференція

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт КХЛ  
 Континентальна хокейна ліга на eliteprospects 

Континентальна хокейна ліга
2022 у хокеї з шайбою
2023 у хокеї з шайбою